Этот список содержит объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО, региона ЮНЕСКО: «Европа и Северная Америка», расположенных в Европе.

В приведённой таблице объекты расположены по странам, а дальше в хронологическом порядке их внесения в список Всемирного наследия.

Исключённые из списка объекты

Примечания

Ссылки 
 Официальный список на сайте ЮНЕСКО
 Официальный сайт ЮНЕСКО. Список объектов Всемирного наследия
 Ещё один список — со ссылками по каждому пункту

Европа
Списки:Европа